Tamara heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Tamara (Albanien), auch Tamarë, Hauptort der Region Kelmend in der nordalbanischen Gemeinde Malësia e Madhe
 Tamara (Ukraine), Тамара, Siedlung in der Ostukraine
 Tamara (Insel), eine der drei Hauptinseln der Îles de Los
 (326) Tamara, ein Asteroid

Tamara ist der Name folgender Personen:
 Tamara, ein weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen
 Carlos Tamara (* 1983), kolumbianischer Boxer

Tamara als Filmtitel und Bühnenstück
 Tamara (Bühnenstück), Bühnenstück von John Krizanc von 1981 über die Malerin Tamara de Lempicka
 Tamara (1968), deutscher Film
 Tamara (2004), ungarischer Film von Szabolcs Hajdu 
 Tamara – Rache kann so verführerisch sein, Horrorfilm von 2005 mit Jenna Dewan
 Immer Drama um Tamara, original Tamara Drewe, Drama von 2010 mit Gemma Arterton
 Tamara (2016), französischer Film von Alexandre Castagnetti 

Tamara, Weiteres:
 Tamara (Rebsorte), eine weiße Rebsorte, Kreuzung von Müller-Thurgau und Siegerrebe
 Tamara (Kirschsorte), eine Süßkirschensorte
 Tamara (Automarke), eine niederländische Automarke
 Tamara (Sensorsystem), ein militärisches Sensorsystem aus Tschechien

 eine Position im Round Dance

 Tamara (Balakirew), eine sinfonische Dichtung des russischen Komponisten Mili Alexejewitsch Balakirew nach einer Episode aus Der Dämon von Michail Lermontow

Siehe auch:
 Tamar